Кубок УНИФФАК — футбольный турнир, сыгранный в 1999 году в Габоне. Сам трофей был назван в честь президента Габона Омара Бонго.

Первоначально 8 команд должны были сыграть в круговые турниры в двух группах, лучшие из которых выходили в полуфиналы. Однако,  и  отказались от участия в турнире, после чего его формат был преобразован в лигу.

Итоговая таблица

Матчи

Победитель

Ссылки 
RSSSF

Примечания 

Международные клубные соревнования по футболу